Сен-Брессон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сен-Брессон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар